Bulgariens fotbollslandslag kan avse
 Bulgariens herrlandslag i fotboll
 Bulgariens damlandslag i fotboll